Die Campionato Sammarinese di Calcio 2008/09 war die 24. Spielzeit der san-marinesischen Fußballliga der Männer.

Im Grunddurchgang spielten die Teams in zwei gleichberechtigten Gruppen zu acht bzw. sieben Teams. Jede Mannschaft traf dabei zweimal auf die Teams der eigenen Gruppe, sowie einmal auf jede Mannschaft der anderen Gruppe. Danach traten die drei bestplatzierten Teams jeder Gruppe im Meisterschaftsplayoff an, welches in einem Doppel-K.-o.-System gespielt wurde. Die beiden Gruppensieger erhielten dabei in der ersten Runde ein Freilos und stiegen erst in der zweiten Runde in die Playoffs ein.

SP Tre Fiori gewann mit einem Finalsieg über den AC Juvenes/Dogana nach 14 Jahren den fünften Titel in der Vereinsgeschichte.

Grunddurchgang

Gruppe A

Gruppe B

Kreuztabelle

Meisterplayoff

Weblinks 
Ergebnisse auf rsssf.com, abgerufen am 10. Juni 2013

Einzelnachweise 

2008
Fußballsaison 2008/09